Ранчо ел Седро има више значења:

 Ранчо ел Седро (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо ел Седро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику